Geografie:
 diverse plaatsen in de VS:
 Madison (Alabama)
 Madison (Arkansas)
 Madison (Connecticut)
 Madison (Florida)
 Madison (Georgia)
 Madison (Illinois)
 Madison (Indiana)
 Madison (Kansas)
 Madison (Minnesota)
 Madison (Mississippi)
 Madison (Missouri)
 Madison (Nebraska)
 Madison (New Jersey)
 Madison (North Carolina)
 Madison (Ohio)
 Madison (Pennsylvania)
 Madison (South Dakota)
 Madison (Tennessee)
 Madison (Virginia)
 Madison (West Virginia)
 Madison (Wisconsin), de hoofdstad van de staat Wisconsin
 Madison (rivier), een van de bronrivieren van de Missouri

Overige:
 Madison, een discipline uit het baanwielrennen, zie koppelkoers
 Madison (band), een metalband
 Madison (film), een Amerikaanse film uit 2001
 Madison (meisjesnaam), een Amerikaanse meisjesnaam
 Madison (motorfiets), een historisch motorfietsmerk
 Madison (televisieserie), een Canadese televisieserie uit 1993-1997
 madison (dans), een dans die rond 1960 populair was
 Madison Square Garden, een evenementenhal in New York

Personen met de achternaam Madison 
 James Madison, de vierde president van de Verenigde Staten
 Martha Madison, een Amerikaanse actrice
 Tianna Madison, een Amerikaanse verspringster